Unter dem Begriff Standhöhe werden unter anderem verstanden:

 der Füllstand von Materialien oder Stoffen in umgebenden Hüllen (Gefäßen)
 die Standhöhe bei stehenden Gegenständen ist die Oberkante der oberen (Haupt-)Fläche. Beim Beispiel Krankenbett ist die Standhöhe die Oberkante der Liegefläche, nicht die Höhe des umgebenden Schutzgitters.
 die Standhöhe bei Sportlern, die durch technische Maßnahmen variiert werden kann, so zum Beispiel durch erhöhte Bindungsplatten beim Carving (Skifahren)
 die Standhöhe beim Bogenschießen bezeichnet den Abstand zwischen der Sehne und der tiefsten Stelle am Griff (des Bogens). Sie hat einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit und den Schusskomfort eines Bogens.